Vuisternens est le nom d'une commune et de deux localités suisses du canton de Fribourg :
 Vuisternens-devant-Romont, commune et localité dans le district de la Glâne ;
 Vuisternens-en-Ogoz, ancienne commune et localité de la commune de Gibloux, dans le district de la Sarine.

Homonymie de toponyme